Fette Henne steht für:

 Sedum, eine Pflanzengattung aus der Familie der Dickblattgewächse
 Fette Henne (Brunnen), eine Brunnenplastik in Berlin-Neukölln
 ein Pilz aus der Gattung der Glucken, siehe Krause Glucke
 Spitzname für das Bundesadler-Wandrelief im Plenarsaal des Bonner Bundeshauses, siehe Bundeswappen Deutschlands#Die Adler im Deutschen Bundestag